

Vogels 
 Parus, een typegeslacht van een vogelfamilie met vier bekende soorten:
 Koolmees (Parus major)
 Grijze koolmees (Parus cinereus)
 Japanse koolmees (Parus minor)
 Bergkoolmees (Parus monticola)

Nederlandse personen 
 Chris Koolmees, regisseur, scenograaf en vormgever
 Hans Koolmees, componist
 Peter Koolmees, hoogleraar en publicist over diergeneeskunde
 Wouter Koolmees, politicus

Overige 
 'De koolmees', een gedicht van Hieronymus van Alphen uit de bundel Kleine gedigten voor kinderen